Письмо Сталину — публичные обращения к И. В. Сталину.

 Открытое письмо Сталину — обращение советского-дипломата невозвращенца Фёдора Раскольникова к Сталину в 1939 году.
 Письмо товарищу Сталину — произведение российского писателя Захара Прилепина, опубликованное в 2012 году.